Опава може бити:

 Опава, град у округу Опава, у Моравско-Шлеском крају, Чешка Република
 Опава (Вељки Кртиш), насељено место у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Опава (река), река у Чешкој, притока реке Одре